Технічний ліцей НТУУ «КПІ»
 Технічний ліцей (Кам'янське)
 Тернопільський технічний ліцей — середній загальноосвітній заклад Тернопільської міської ради Тернопільської області.